Termin AIIB ima više značenja.

 Kvorum-sensing N-acil-homoserinska laktonaza, enzim
 Japanska crvena armija, anti-imperijalistička internacionala brigada